Cette page présente les plans chronologiques du métro de Paris, de 1900 à aujourd'hui.

Voir aussi 
 Histoire du métro de Paris

Histoire du métro de Paris
Carte du XXe siècle
Carte du XXIe siècle
Metro